Beilin Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beilin Qu (härad i Kina, Heilongjiang), 
 Beilin Qu (härad i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar